Gabbeh puede referirse a:
 Gabbeh, un tipo de alfombras persas tejidas a mano por unas tribus nómadas del suroeste de Irán.
 Gabbeh, una película del realizador iraní Mohsen Makhmalbaf, estrenada en 1996.